Urpo est un prénom finnois pouvant désigner:

Patronyme
Urpo Korhonen (1923-2009), fondeur finlandais
 (1931-1994), éditeur de magazine finlandais
 (né en 1957), patineur de vitesse finlandais
Urpo Sivula (né en 1988), joueur finlandais de volley-ball
Urpo Ylönen (né en 1943), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Trophée Urpo-Ylönen, récompense annuelle de hockey finlandais

Homonymie de prénom